Bertoloni es un apellido de origen italiano; además, este término puede estar asociado o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Antonio Bertoloni (1775-1869), médico y botánico italiano.
 Giuseppe Bertoloni (1804-1874), botánico y entomólogo italiano, que entre otras cosas, fue profesor de botánica en la Universidad de Bolonia.
 Sebastián Bartolini (1982-), futbolista argentino.

Abreviaturas botánicas corrientes 
 Bertol., abreviatura botánica de Antonio Bertoloni.
 Bertol. f., abreviatura botánica de Giuseppe Bertoloni.
 G.Bertol, abreviatura botánica de Giuseppe Bertoloni.

Miscelánea 
 Orquídea abeja de Bertoloni (), especie de orquídeas monopodiales y terrestres de la subtribu Orchidinae, de la familia Orchidaceae del género Ophrys.